

Красногорське — село, Камистинський район, Костанайська область

Красногорське — село, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Красногорське — село, Ісетський район, Тюменська область
 Красногорське — село, районний центр, Алтайський край
 Красногорське — село, районний центр, Удмуртія

Див. також 
 Красногірське

ru:Красногорское